Görjetjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västerbotten 
Västre-Görjetjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Östre-Görjetjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Görjetjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Görjetjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,

Lappland 
Görjetjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn